Carmen Mayrink Veiga - socialite ítalo-brasileira
Tereza Antônia Mayrink Veiga Frering - atriz ítalo-brasileira cujo nome artístico é Antônia Frering
Rádio Mayrink Veiga - rádio brasileira que funcionou de 1926 a 1964, quando foi fechada pelo golpe militar de 1964

Desambiguação